Nadège est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Nadège, comme Nadine ou Nadia ses diminutifs, vient de Nadejda (Надежда) qui signifie Espérance en langues slaves, serait donc sainte Espérance, — une des trois vertus théologales, sœur de la Foi et de la Charité, et fille de Sophie, la Sagesse. Sa fête usuelle est le 25 mai en Occident et le 18 septembre en Orient.

Nadège peut être aussi un patronyme.

Sainte chrétienne 
 Nadège de Rome, vierge et martyre à Rome avec sa mère Sophie et ses deux sœurs Véra (la Foi) et Lioubov (la Charité), sous le règne d’Hadrien ; fêtée localement  le 25 mai en Occident et le 18 septembre en Orient.

Patronyme 
 Nadia Nadege est une artiste québécoise

Bateaux 
 Nadejda (1800), frégate russe, premier navire russe à réussir un tour du monde sous Krusenstern
 Nadejda (1991), voilier-école russe

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français